L'expression Libre expression peut désigner :
 La liberté d'expression est l'une des premières libertés politiques.
 Libre Expression est une maison d'édition.